Kupa je lahko:
 kozarec
 Kolpa (hrvaško)
 Kupa (Lėvuo), reka v Litvi
 Kupa (Kuta), reka v Rusiji
 Kupa, naselje na Hrvaškem
 Kupa, naselje na Madžarskem